Quezaltepeque poderá ser:

 Quezaltepeque (Guatemala), cidade da Guatemala
 Quezaltepeque (El Salvador), cidade de El Salvador
 Concepción Quezaltepeque, cidade de El Salvador

Desambiguações de topônimos